Na starcie – serial telewizyjny z 2001 roku,
 Na starcie – serial telewizyjny z 2003 roku.